La famille Arrighi de Casanova est une famille subsistante, originaire de Corse et maintenue noble en 1783.

Elle compta de 1808 à 1888, deux ducs de l'Empire et de Padoue et de 1808 à 1809, un baron de l'Empire.

Principaux membres 
 Antoine-Louis Arrighi de Casanova (1755-1809), évêque d’Acqui, frère d’Hyacinthe Arrighi de Casanova (1748-1819)
 Émile Arrighi de Casanova (1920-2004), haut fonctionnaire
 Ernest Arrighi de Casanova (1814-1888), deuxième duc de Padoue, fils de Jean-Thomas Arrighi de Casanova (1778-1853)
 Jacques Arrighi de Casanova (1915-2005), agronome
 Jean Antoine Arrighi de Casanova (-1932), ingénieur ; on lui doit la centrale électrique de Vitry-sur-Seine (détruite)
 Jean-Thomas Arrighi de Casanova (1778-1853), duc de Padoue, fils d’Hyacinthe Arrighi de Casanova (1748-1819)
 Hyacinthe Arrighi de Casanova (1748-1819), magistrat et haut fonctionnaire

Armoiries 
La famille Arrighi de Casanova porte D'azur, à un bras senestre d'or, naissant d'une tour du même, tenant une clef d'argent soutenue des pattes de devant d'un lion d'or.

Références 
 .

Famille noble française
Famille noble de Corse
Noblesse d'Empire
Blason à uniformiser